Ricardo Sáez puede referirse a:

Ricardo Sáez de Vidales, personaje de ficción.
Ricardo Valenzuela Sáez, político chileno.
Ricardo Sáenz de Ynestrillas (página de desambiguación).